Extreme peut faire référence à :
 Extreme, un groupe de hard rock et funk metal américain ;
 Extreme, un album du groupe éponyme, sorti en 1989 ;
 Extreme, un jeu vidéo, sorti en 1991.

Voir aussi 
 Xtreme, un duo musical américain de bachata.

Homonymie de titre